I Am Woman (album van Helen Reddy), een album van Helen Reddy uit 1972
 I Am Woman (Barbra Streisand), een single van Barbra Streisand uit 1964
 I Am Woman (single van Helen Reddy), een single van Helen Reddy uit 1972 van het gelijknamige album
 I Am Woman (Jordin Sparks), een single van Jordin Sparks uit 2011
 I Am Woman (Emmy Meli), een single van Emmy Meli uit 2021
 I Am Woman (film), een film uit 2019 over het leven van Helen Reddy